Ralph Lauren Corporation — американский бренд одежды, аксессуаров, парфюмерии, мебели и других товаров для дома премиум-класса, принадлежащий Ralph Lauren Corporation. По итогам 2006 года вошла в список крупнейших американских компаний Fortune 1000, заняв в рейтинге 657-е место.

История 
Компания основана в Нью-Йорке в 1966 году сыном эмигрантов из бывшей Российской империи (Беларуси) Ральфом Лореном (при рождении Ральф Лившиц). В 1967 году производитель одежды Норман Хилтон () вложил в дело начинающего модельера 50 тысяч долларов, что позволило открыть первый фирменный магазин и начать торговать галстуками под маркой Polo. Логотипом компании стало изображение игрока в поло, скачущего на лошади.

В 1968 году Ральф Лорен открывает собственный отдел в магазине Bloomingdale’s, в 1971-м — фирменный магазин в Беверли-Хиллз, на улице Родео-Драйв. В том же году запускается первая линия женской одежды.

В начале 1970-х компания Polo Fashion находилась на грани банкротства. Выйти из кризиса помог новый инвестор, Питер Смит (), он же стал президентом компании.

В 1970-х спортивные рубашки от Ральфа Лорена выпускаются в широкой гамме из 24 оттенков.

В 1974 году выходит линия спортивной одежды CHAPS by Ralph, а также коллекция очков Ralf.

В 1978 году выпускаются первые коллекции парфюма: мужского Polo и женских Tuxedo и Lauren и запускается линия детской одежды для мальчиков, за которой последовали линии одежды для девочек и для младенцев. В 1979 году выпускается аромат Chaps, в 1980 году — первая коллекция нижнего белья и кожаных изделий. В 1981 году в Лондоне открывается первый зарубежный магазин компании — Polo Fashion.
 
В 1984 году в Нью-Йорке, в  на углу Мэдисон-Авеню и 72-й улицы, открылся фирменный магазин марки Polo Ralph Lauren.

В 1991 году аромат Safari получил парфюмерную премию FiFi Awards в номинации «Новинка — женский аромат». В 1993 году мужская версия этого аромата получила премию в номинации «Новинка — мужской аромат», а в 1994 году — в номинации «мужской аромат года — люкс». В 1999 году аромат Ralph Lauren Romance был отмечен как «лучший женский аромат года». Также парфюмерной компании «Ральф Лорен» были присуждены премии за лучшую национальную рекламную кампанию женского аромата (Ralph Lauren Polo Sport Woman в 1997-м и Ralph Lauren Romance в 1999-м).

В 1997 году акции компании Polo Ralph Lauren Corporation были размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже, несколько позже организация приобрела марку Club Monaco и запустила сайт в интернете, представив сначала мужскую одежду, а в 2002 году — и линию товаров для дома. В 2003 году на сайте появился раздел Create your own, позволяющий покупателям самостоятельно создавать себе дизайн рубашки-поло.

По итогам 2006 года Polo Ralph Lauren Corporation вошла в список крупнейших компаний США по версии журнала Fortune. Тогда же компания открывает свой первый магазин в Токио, а в 2007 году — и в Москве.

В 2009 компания оказалась в центре скандала с моделью Филиппой Гамильтон, чьи фотографии были слишком сильно обработаны с целью утончения её фигуры для рекламной кампании в Японии.

Собственники и руководство 
По данным компании, контрольный пакет акций принадлежит её основателю Ральфу Лорену (87,4 % голосующих акций). Капитализация на момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи 14 мая 2007 года — $9,45 млрд.

Председатель совета директоров и главный управляющий компании — Ральф Лорен.

Деятельность 
Polo Ralph Lauren выпускает одежду, аксессуары, парфюмерию и предметы интерьера под такими торговыми марками, как Ralph Lauren, Polo Jeans Co., RRL, RLX, Rugby, RL Childrenswear, Chaps, Club Monaco и др. Всего сеть продаж насчитывает около 300 магазинов (в том числе и в Москве).

В 2006 году общая численность персонала компании составляла 12,8 тыс. человек. Консолидированная выручка компании за 2017 год — $6,653 млрд, чистый убыток — $99,0 млн.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Производители одежды и обуви США
Производители косметики и парфюмерии США